Municipio de Lowell puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Lowell (condado de Marshall, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Marshall.
 Municipio de Lowell (condado de Cherokee, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Cherokee.
 Municipio de Lowell (condado de Kent, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Kent.
 Municipio de Lowell (condado de Polk, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Polk.
 Municipio de Lowell (condado de Kearney, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Kearney.